

Patronyme 

 Nive Voisine (1928-), historien canadien ;
 Roch Voisine (1963-), chanteur canadien ;
 Guillaume Voisine (1984-), nouvelliste québécois ;